Serena Williams och Venus Williams var regerande mästare med drog sig båda ur turneringen på grund av lungemboli på Serena och en höftskada på Venus. Andrea Hlaváčková och Lucie Hradecká besegrade i finalen Sania Mirza och Elena Vesnina med 6–4, 6–3.

Seedning  

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (Kvartsfinal)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (Kvartsfinal)
  Vania King /  Yaroslava Shvedova (Semifinal)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Semifinal)
  Victoria Azarenka /  Maria Kirilenko (Kvartsfinal)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (Andra omgången)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (Final)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (Första omgången)

  Nadia Petrova /  Anastasia Rodionova ''(Kvartsfinal)
  Peng Shuai /  Zheng Jie ''(Andra omgången)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(Tredje omgången)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska ''(Första omgången)
  Chan Yung-jan /  Monica Niculescu ''(Tredje omgången)
  Chuang Chia-jung /  Olga Govortsova ''(Första omgången)
  Sara Errani /  Roberta Vinci ''(Tredje omgången)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová ''(Tredje omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 
 Huvudlottning

Franska öppna 2011